Појам  може да се односи на:
 Крузер Мк VIII Чаленџер, британски крстарећи тенк
 Чаленџер 1, британски основни борбени тенк
 Чаленџер 2, британски основни борбени тенк
 Спејс-шатл Чаленџер, НАСА-ин орбитер који је експлодирао 1986